Macklin bezeichnet:
 Macklin (Saskatchewan), Kleinstadt (Town) in Saskatchewan, Kanada

Macklin ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Macklin (1889–1967), britischer Arzt und Polarforscher 
 Charles Macklin (um 1697–1797), irischer Dramatiker 
 Gordon S. Macklin (1928–2007), US-amerikanischer Unternehmer
 Jenny Macklin (* 1953), australische Politikerin
 John Joseph Macklin (1947–2014), britischer Romanist und Hispanist
 Lance Macklin (1919–2002), englischer Automobilrennfahrer
 Noel Macklin (1886–1946), englischer Unternehmer und Fahrzeugdesigner
 Matthew Macklin (* 1982), britischer Boxer
 Vernon Macklin (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Macklin Island, Insel der Robinson-Gruppe, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Macklin